Bortala (kinesisk: 博尔塔拉; pinyin: Bó'ěrtǎlā; Wade-Giles: Pó-ěrh-t'ǎ-lā; uigurisk: بۆرتال; uigur-latin: Börtala) er et autonomt præfektur for mongoler og ligger i Xinjiang i Folkerepublikken Kina. Bortala har et areal på 24.895,68 km² og ca. 470.000 indbyggere, med en tæthed på 19 indb./km².

Geografi 

Bortala ligger i den sydvestlige del af landskabet Dzungarian. Det grænser til Kazakhstan mod nord og vest,med en international grænse på 385 km. Mod øst ligger byen Wusu amtet Toli i præfekturet Tacheng; mod syd grænser det til amterne Nilka, Yining og Huocheng i det autonome præfektur Ili.

Der er to store søer i området: Ebi-Nur og Sayram.

Administrative enheder 
Det autonome præfekturet Bortala har jurisdiktion over et byamt (市 shì) og 2 amter (县 xiàn).

Etnisk sammensætning 

Præfekturer i Xinjiang
Autonome præfekturer i Kina